Lizarraga-Ergoyena (Lizarraga-Ergoiena en euskera y de forma oficial Lizarraga) Es un concejo perteneciente al  municipio y valle de Ergoyena situado en la Comunidad Foral de Navarra (España). La localidad está en la comarca de la Barranca. Su población en 2007 es de 206 habitantes (INE).

Geografía 
No confundir con Lizarraga de Izagaondoa, otra población navarra que se encuentra en el municipio de Izagaondoa.

Véase también 
 Ergoyena
 Concejos de Navarra
 Barranca

Enlaces externos 
 Lizarraga - Gobierno de Navarra - Información y datos de municipios y concejos.
 Lizarraga - Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Concejos del Valle de Ergoyena
Localidades del Valle de Ergoyena